Bettine – variante tedesca del nome proprio di persona italiano femminile Betta
Bettine – nome dato alle Suore carmelitane di Santa Teresa di Firenze